Дёмина — женская форма русской фамилии . 

 Известные носительницы 
 Дёмина, Галина Яковлевна (1925—2005) — советская и российская актриса.
 Дёмина, Екатерина Илларионовна (1925—2019) — Герой Советского Союза.
 Дёмина, Ирина Ивановна (1945—2011) — советская и российская актриса.
 Дёмина, Ольга Александровна (более известна под фамилией Егорова; род. 1955) — советский и российский судья, председатель Московского городского суда.
 Дёмина, Светлана Александровна (род. 1961) — советский и российский стрелок.
 Дёмина, Юлия Викторовна (род. 1969) — советская и российская шахматистка. См. также 
 
 Острова Дёмина